

Toponymes 
Felgueiras peut désigner :
 au Portugal :
 Felgueiras, municipalité située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Felgueiras, paroisse civile de la municipalité de Fafe, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Felgueiras, paroisse civile de la municipalité de Resende, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
 Felgueiras, paroisse civile de la municipalité de Torre de Moncorvo, située dans le district de Bragance et la région Nord ;

Patronymes 
Felgueiras est aussi un nom de famille, notamment porté par Fátima Felgueiras, née en 1954, femme politique portugaise, présidente de la chambre municipale (« maire ») de Felgueiras de 1995 à 2004, puis de nouveau depuis octobre 2005.

Homonymie de toponyme